Brisbane International 2019 (kobiety)
 Brisbane International 2019 (mężczyźni)